El término Chorizo hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
Chorizo, embutido originario y típico de la península ibérica , extendido a América Latina
Chorizo canario, típico de las Islas Canarias, España.
Chorizo cular, variedad elaborada exclusivamente con jamones de cerdo ibérico
Chorizo de Bilbao, a pesar de su nombre, nativo de Filipinas.
Chorizo de Cantimpalos, típico de Cantimpalos, Segovia, España.
Chorizo de Pamplona, típico de Pamplona, Navarra, España.
Chorizo de pavo
Chorizo riojano, típico de La Rioja, España.
Chorizo verde, típico de Toluca de Lerdo, México.
Chorizo Zamorano, marca de chorizo de Zamora, España.

Platos con chorizo 

 Bocadillo de chorizo
 Chorizo a la sidra
 Lentejas con chorizo
 Macarrones con chorizo
 Patatas con chorizo
 Picadillo de chorizo, zorza, jijas, chichas o también chichos.
 Tortilla de chorizo

Además
Casa chorizo, tipo de vivienda típico de Buenos Aires y Rosario en Argentina;
El Chorizo Japonés, revista española (1915);
En argot, tiene también el significado de ladrón.